NXT Stand & Deliver tendrá lugar el 1 de abril de 2023 desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California. Al igual que la edición anterior, el evento se celebrará horas antes de la Noche 1 de WrestleMania 39.

Antecedentes

Luchas pactadas 
 Grayson Waller vs. Johnny Gargano.
Campeonato de NXT: Bron Breakker (c) vs. Carmelo Hayes (con Trick Williams).
 Ladder Match por el Campeonato Femenino de NXT: Zoey Stark vs. Gigi Dolin vs. 2 luchadoras por confirmar.
 Campeonato Femenino en Parejas de NXT: Fallon Henley & Kiana James (c) vs. Alba Fyre & Isla Dawn.
 Campeonato Norteamericano de NXT: Wes Lee (c) vs. 4 luchadores por confirmar.

Referencias 

PPVs de la WWE